Tejo steht für:
 Tejo, Fluss in Portugal und Spanien, siehe Tajo
 TEJO, internationaler Esperanto-Jugendverband
 Tejo (Spiel), ein südamerikanisches Geschicklichkeitsspiel
 tejo, Fahrtenname von Walter Scherf (1920–2010), deutscher Komponist der bündischen Jugendbewegung

Tejo ist der Familienname folgender Personen:
 Sujiwo Tejo (* 1962), indonesischer Filmregisseur, Schauspieler und Sänger